Mademoiselle steht für:

 Mademoiselle, französische Anrede für junge weibliche Personen (veraltend)
 Mademoiselle (Film), französisch-britischer Spielfilm von Tony Richardson (1966)
 Mademoiselle (Magazin), ehemaliges US-Frauenmagazin (bis 2001)

Siehe auch:

 Demoiselle (Begriffsklärung)